Název Štipoklasy má více sídel:
 Štipoklasy (okres Kutná Hora) – obec v okrese Kutná Hora
 Štipoklasy (Horní Kněžeklady) – část obce Horní Kněžeklady v okrese České Budějovice
 Štipoklasy (Plánice) – část města Plánice v okrese Klatovy
 Štipoklasy (Úněšov) – část obce Úněšov v okrese Plzeň-sever